Miejscowości w Polsce:
 Swolszewice Duże
 Swolszewice Małe